KUPS – amerykańska stacja radiowa
 KuPS – fiński klub piłkarski

Zobacz też 
 Küps – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kronach